Девять кораблей Королевского флота назывались HMS Conqueror, еще один был запланирован:

 HMS Conqueror (1745) — 8-пушечный брандер, взят у французов кораблем HMS Lowestoffe (1742) в 1745, продан в 1748.
 HMS Conqueror (1758) — 68-пушечный линейный корабль 3 ранга спущен на воду в 1758, разбился в 1760.
 HMS Conqueror (1773) — 74-пушечный линейный корабль 3 ранга, спущен на воду в 1773, отправлен на слом в 1794.
 HMS Conqueror (1801) — 74-пушечный линейный корабль 3 ранга, спущен на воду в 1801, отправлен на слом в 1822.
 HMS Conqueror (1855) — винтовой 101-пушечный линейный корабль 1 ранга, спущен на воду в 1855, разбился в 1861.
 HMS Conqueror — 120-пушечный линейный корабль 1 ранга типа Caledonia, спущен на воду в 1833 как HMS Waterloo (1833). Перевооружен в 89-пушечный и переделан в винтовой в 1859, переименован в Conqueror в 1862. В 1877 переименован в Warspite, служил учебным кораблем британского Морского общества. Сгорел в 1918.
 HMS Conqueror (1881) — броненосец типа Conqueror; спущен на воду в 1881 продан в 1907.
 HMS Conqueror (1911) — линкор типа Orion; спущен на воду в 1911 продан в 1922.
 HMS Conqueror планировался как линкор типа Lion. Заложен в 1939, постройка прекращена в том же году, окончательно отменен в 1945.
 HMS Conqueror (S48) — атомная подводная лодка типа Churchill, спущена на воду в 1969. Единственная атомная подводная лодка, потопившая боевой корабль, выведена из боевого состава в отстой в 1990.